Djuni (Дюни, „Dünen“; auch Duni, Dyuni oder Dyunite) ist ein Urlaubsresort an der südlichen bulgarischen Schwarzmeerküste, 40 km südlich der Stadt Burgas und 7 km südlich von Sosopol. Der Bau des Resorts begann 1986 durch die österreichische Rogner Bau und Touristik GmbH, im Rahmen eines bulgarischen Projekts.

Djuni Royal Resort 
Djuni besteht hauptsächlich aus dem "Djuni Royal Resort". Dazu gehören fünf Hotels:
 Holiday Village (Bau: 1986)
 Pelican Hotel (Bau: 1989)
 Belleville Hotel (Bau: 2003)
 Marina Royal Palace (Bau: 2004)
 Marina Beach Hotel (Bau: 2007)

Der Strand ist 4–5 km lang und 100 m breit. Der Resort grenzt an das Naturschutzgebiet Alepu, das Teil des Strandscha-Naturparks ist. Jedoch gehört nicht der gesamte Strand zum Urlaubsresort. Besonders beliebt ist die Bucht bei Windsurfern. Außerdem besitzt das Resort auch mehrere Pools und Tennisplätze.

Klima 
Klimatabelle von 2011

Bilder

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Seite

Ort in der Oblast Burgas